Ez a lap a Kid vs. Kat című sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Források

Disney
Kanadai animációs sorozatok